Большовское сельское поселение:

Белгородская область 
 Большовское сельское поселение — входит в Красненский район

Волгоградская область 
 Большовское сельское поселение — входит в Михайловский район
 Большовское сельское поселение — входит в Серафимовичский район

Липецкая область 
 Большовское сельское поселение — входит в Воловский район